Динг Ђунхуеј (, рођен 1. априла 1987, Ђангсу, Кина) је професионални играч снукера.

Каријера

Успеси

Рангирана финала: 21 (14 победа, 7 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1987.
Кинески играчи снукера